Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 13 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana.

Mistrzem olimpijskim został Francuz Martin Fourcade. Drugie miejsce zajął Niemiec Erik Lesser, a na trzecim stopniu podium uplasował się Rosjanin Jewgienij Garaniczew.

Na skutek wykrycia dopingu wynik Aleksandra Łoginowa, który zajął 30. miejsce został anulowany.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014